Frères ennemis est le troisième tome de la série de bande dessinée Les Légendaires.
L'album écrit et dessiné par Patrick Sobral a été publié en .

Résumé 
Une nouvelle aventure reprend dans ce troisième tome des Légendaires lorsqu’un elfe tombe du ciel dans les bras d’un humain en train de pêcher. Ce dernier emmène l’elfe devant Larbosa, le roi de Larbos. L'elfe en question, atteint d’une étrange maladie leur remet une clé elfique avant de mourir. Le roi envoie ses hommes chercher les ‘’Fabuleux’’ ainsi que les ‘’Légendaires’’. Ces deux groupes de héros ont fait connaissance dans une auberge. Les ‘’Fabuleux’’ devinrent les héros officiels d’Alysia après que les ‘’Légendaires’’ furent détrônés. Ces héros ont pour mission de sauver le peuple elfique de cette étrange maladie, également nommée peste elfique. Ils partent donc pour le monde elfique et arrivent pendant une bataille entre un bateau elfe et des Piranhis, un peuple sauvage habitant dans le même monde que les elfes. Ces deux peuples sont depuis peu en guerre car les Piranhis sont tenus responsable de cette peste. Après avoir sauvés le bateau des elfes, les héros sont conduits jusqu’au roi par le capitaine Shamira, la mère de Shimy. Le roi organise alors un bal en leur honneur et en l’honneur du mage qui a créé un remède contre la peste. Pendant le bal, les héros rencontrent le mage qui est Elysio. Pendant ce temps, un être mystérieux, le seigneur Skalp-Hell, a pactisé avec les Piranhis pour chercher un objet conçu par les dieux...

Album de bande dessinée sorti en 2005
Album des Légendaires